Stojanović ist der Familienname folgender Personen:

 Andjelija Stojanovic (* 1987), serbische Schachspielerin

 Daniela Solin-Stojanovic (* 1946), deutsche Juristin und Richterin
 Danijel Stojanović (* 1984), kroatischer Fußballspieler
 Danilo Stojanović (1877–1967), serbischer Fußballtorwart und -trainer

 Luka Stojanović (* 1994), serbischer Fußballspieler
 Marko Stojanović (* 1994), deutsch-serbischer Fußballspieler
 Mihajlo Stojanović (* 1977), serbischer Schachspieler
 Miloš Stojanović (* 1984), serbischer Fußballspieler
 Mirko Stojanović (* 1939), kroatisch-jugoslawischer Fußballtorhüter
 Nemanja Stojanović (* 1994), serbischer Fußballspieler

 Nina Stojanović (* 1996), serbische Tennisspielerin
 Petar Stojanović (1877–1957), jugoslawischer Komponist
 Petar Stojanović (Fußballspieler) (* 1995), slowenischer Fußballspieler
 Philipp Stojanovic (* 1982), kroatischer Poolbillardspieler
 Predrag Stojanović (* 1966), österreichischer Opernsänger (Bariton) und Gesangspädagoge

 Radosav Stojanović (* 1950), serbischer Schriftsteller, Journalist und Lexikograph
 Stefanie Grauer-Stojanovic (* 1969), deutsche Autorin, Bloggerin und Expertin im Bereich Gesundheit und Ernährung
 Sven Stojanović (* 1969), schwedischer Regisseur
 Svetozar Stojanović (1931–2010), jugoslawischer bzw. serbischer Philosoph
 Vladica Stojanović (* 1981), serbischer Handballspieler